Itissaalik bezeichnet:
 Itissaalik, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Itissaalik (Insel, Kitsissut, nördlich), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itissaalik (Insel, Kitsissut, südlich), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itissaalik (Insel, bei Narsarmijit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itissaalik (Insel, Uummannartuut Avannarliit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itissaalik (Insel, Narsaq, mittig), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Itissaalik (Insel, Narsaq, östlich), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Itissaalik (Insel, Narsaq, westlich), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Itissaalik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Itissaalik (Insel, bei Qassimiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Itissaalik (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Itissaalik (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Itissaalik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland